Benzing ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Georg Benzing (1928–1987), deutscher Geograph 
 Enrico Benzing (* 1932), italienischer Ingenieur und Journalist
 Friedrich Benzing, Uhrmacher und Unternehmensgründer von Benzing Zeit + Datentechnik GmbH (gehört heute zur Kaba Gruppe)
 Johannes Benzing (1913–2001), deutscher Turkologe
 Josef Benzing (1904–1981), deutscher Bibliothekar, Luther-Bibliograph und Erforscher des Buchdrucks
 Mario Benzing (1896–1958), italienischer Schriftsteller und Übersetzer
 Patrick Fritz-Benzing (* 1977), deutscher Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg
 Richard Benzing (1892–1947), deutscher Mediziner
 Robin Benzing (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Thomas Benzing (* 1965), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Benzingen